Camping World 400 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 267 varv (400,5 miles, 644,542 km) på den 1,5 mile långa ovalbanan Chicagoland Speedway i Joliet i Illinois i USA. Loppet har med undantag för 2020 körts årligen sedan 2001.

Tidigare namn 
 Tropicana 400 (2001–2004)
 USG Sheetrock 400 (2005–2007)
 LifeLock.com 400 (2008–2010)
 Geico 400 (2011–2013)
 MyAFibStory.com 400 (2014)
 MyAFibRisk.com 400 (2015)
 Teenage Mutant Ninja Turtles 400 (2016)
 Tales of the Turtles 400 (2017)
 Overton's 400 (2018)

Tidigare vinnare 

  – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras bakom säkerhetsbilen.
  – Loppet framskjutet från söndag till måndag på grund av regn.
  – Loppet ströks ur kalendern av tidsskäl på grund av uppehållet under Coronapandemin. Det ersattes av The Real Heroes 400 som kördes på Darlington Raceway  i South Carolina som är närmre Charlotte där de flesta Nascarstall är baserade.

Förare med flera segrar

Team med flera segrar

Konstruktörer efter antal segrar

Referenser

Noter

Övriga källor 
 

NASCAR-tävlingar
Motorsportevenemang i USA
Sport i Illinois
Återkommande sportevenemang med premiär 2001